Peculiar peut désigner : 

 , un album du groupe The Slackers.
 Peculiar, est le titre d'un ouvrage du dessinateur humoristique .
 , une paroisse de l'Église d'Angleterre.
 Peculiar, une ville du comté de Cass, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Peculiar Township, un township inactif du comté de Cass dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 , le titre anglais de l'Histoire de pingouins, un court métrage d'animation américain.
 Galaxie particulière, en .